Гадфа — может значить топоним, фамилия или другое:

Топоним 
  — деревня в общине , на острове Англси, в Уэльсе.

Персоналии 
Фамилия
 Дрисси Гадфа, Айюб (род. 1998) — испанский боксёр-любитель, североафриканского происхождения.

См. также 
 
 
 Хадд